Notaulax är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Catherine A. Tauber 1879. Enligt Catalogue of Life ingår Notaulax i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Notaulax